Александр Клепиков:
 Клепиков, Александр Фёдорович (род. 1937) — первый секретарь Сырдарьинского областного комитета КП Узбекистана.
 Клепиков, Александр Григорьевич (1950—2021) — советский спортсмен (академическая гребля).